Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 250-es, továbbá 250A, 250B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 250-es busz (Budapest)
 250A busz (Budapest)megszűnt
 250B busz (Budapest)